Chinese Whispers bezeichnet:

 den englischen Begriff für Stille Post
 Chinese Whispers (Leitch), Novelle von Maurice Leitch (1987)
 Chinese Whispers (Waterhouse), Streichquartett von Graham Waterhouse (2010)